Gádor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gádor (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Gádor (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar